Shikotsu hat folgende Bedeutungen:

 Shikotsu-See, Kratersee auf der Insel Hokkaidō
 Shikotsu-Tōya-Nationalpark, japanischer Nationalpark